2 miejscowości w Polsce: 
 Długowola – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Stężyca 
 Długowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn

Zobacz też: Długowola Pierwsza